Kurth ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Zu Herkunft und Bedeutung siehe Kurt.

Namensträger 
 Alfred Kurth (1865–1937), Schweizer Uhrenfabrikant (Certina)
 Andrea Kurth (* 1957), deutsche Ruderin
 Annette Kurth (* 1957), deutsche Hörspielregisseurin
 Anton Kurth, deutscher Synchronsprecher
 Bärbel-Maria Kurth (* 1954), deutsche Mathematikerin, Statistikerin und Epidemiologin
 Bettina Kurth (* 1973), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Betty Kurth (1878–1948), österreichische Kunsthistorikerin
 Brunhild Kurth (* 1954), deutsche Politikerin, ehemalige sächsische Staatsministerin für Kultus
 Burkhard Kurth (1943–2015), deutscher Schauspieler
 Daniel Kurth (* 1973), deutscher Politiker (SPD)
 Detlef Kurth (* 1966), deutscher Stadtplaner und Hochschullehrer

 Frank Kurth (* 1962), deutscher Fußballtorwart

 Fritz Kurth (1889–1971), deutscher Maler und Grafiker
 Gottfried Kurth (1912–1990), deutscher Anthropologe und Hochschullehrer
 Godefroid Kurth (1847–1916), belgischer Historiker
 Gotthilf Kurth (1805–??), deutscher Strumpffabrikant

 Hans Kurth (1896–1973), deutscher Politiker (Deutschsoziale Partei bzw. Nationalsozialistische Freiheitspartei)
 Heiko Kurth (1938–2004), deutscher Fußballspieler
 Horst Kurth (1930–2022), deutscher Forstwissenschaftler
 Jan F. Kurth (* 1982), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Josef Kurth (1894–1968), deutscher Komponist, Sänger und Texter
 Julius Kurth (1870–1949), deutscher Lehrer, Pfarrer, Privatgelehrter und Autor
 Luzie Kurth (* 1997), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Marco Kurth (* 1978), deutscher Fußballspieler
 Mariam Kurth (* 1976), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin

 Matthias Kurth (* 1952), deutscher Politiker (SPD), ehemaliger Präsident der Bundesnetzagentur (BNetzA)
 Max Kurth (1869–1962), deutsch-slowakischer Maler
 Michael Sebastian Kurth (* 1978), deutscher Rapper, siehe Curse
 Otto Kurth (1912–1996), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Patrick Kurth (* 1976), deutscher Politiker (FDP)

 Petra Kurth, deutsche Fußballspielerin
 Reiner Kurth (* 1951), deutscher Kanute
 Reinhard Kurth (1942–2014), deutscher Virologe und Mediziner
 Richard Kurth (1908–1970), deutscher Konditor

 Undine Kurth (* 1951), deutsche Politikerin (Grüne)
 Wilhelm Kurth (1893–1946), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Koblenz
 Willy Kurth (1881–1963), deutscher Kunsthistoriker

Siehe auch 
 Curth

Weblinks 
 Kurth bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname